СКА или ска може да се отнася за:

 Ска – стил музика
 Спортен клуб на армията спортни отбори:
 СКА Енергия (Хабаровск), руски футболен клуб
 СКА Ростов, руски футболен клуб
 ХК СКА (Хабаровск), руски хокеен клуб
 ХК СКА (Санкт Петербург), руски хокеен клуб
 ХК СКА-Нефтяник (Хабаровск), руски клуб по хокей с топка
 ХК СКА-Свердловск (Екатеринбург), руски клуб по хокей с топка
 Шоро-СКА (Бишкек), киргизки футболен клуб
 СКА-Хатлон (Пархар), таджикски футболен клуб
 СКА (Лвов), украински спортен клуб
 СКА (Одеса), украински футболен клуб
 ЦСКА (Киев), украински футболен клуб в миналото известен като СКА (Киев)
 ПФК Ботев (Пловдив), български футболен клуб в миналото известен като Ботев при ДНВ, ДНВ, ДНА, СКНА, АСК Ботев и АФД Тракия
 ПФК Черно море (Варна), български футболен клуб в миналото известен като Ботев-ДНА, СКНА и АСК Ботев
 ФК Сливен, български футболен клуб в миналото известен като ДНВ, ДНА и СКНА
 Доростол (Силистра), български футболен клуб в миналото известен като ДНА
 Дунав (Русе), български футболен клуб в миналото известен като ДНА и СКНА
 Розова долина (Казанлък), български футболен клуб в миналото известен като ДНА
 ФК Етър (Велико Търново), български футболен клуб в миналото известен като ДНА
 ФК Левски (Карлово), български футболен клуб в миналото известен като ДНА
 ПФК Шумен 2010, български футболен клуб в миналото известен като ДНА
 ФК Локомотив (Горна Оряховица), български футболен клуб в миналото известен като ДНА
 ДНА (Бургас), български футболен клуб
 СКНА (Стара Загора), български футболен клуб
 СКНА (Благоевград), български футболен клуб

Вижте също 
 ЦСКА